Puglie kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Apulien, region, 
 Puglie (ort i Italien), Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, 

Robotskapade Italienförgreningar